Миттєві повідомлення
 MESSENGER — американський космічний зонд для дослідження Меркурія.
 7861 Мессенджер — астероїд головного поясу.